Gunnar Jansson (1897-1953), athlète suédois
 Gunnar Jansson (1907-1998), footballeur suédois
 Gunnar Jansson (né en 1944), homme politique ålandais